Trishul (omroep), Surinaamse radio- en televisie-omroep
 Trishul (1978), Indiase dramafilm